Neopiophila är ett släkte av tvåvingar. Neopiophila ingår i familjen ostflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ostflugor
Neopiophila